YEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yechon (Corea del Sud)